Masaris är ett släkte av steklar. Masaris ingår i familjen Masaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Steklar
Masaris